Prolepsis (del griego prolambanein, anticipación) puede referirse a:

 Figura retórica por medio de la cual el emisor de un discurso se anticipa a las objeciones que puedan realizarse a su argumento.

 En Literatura, tipo de anacronía en que se revelan o anticipan aspectos del futuro que linealmente tendrían que venir después (flashforward en el cine). En un nivel menor de microestilística, correspondería al hýsteron próteron.